Pentaceratops aquilonius es una especie dudosa del género extinto Pentaceratops (gr. "cara con cinco cuernos") de dinosaurio ceratopsiano ceratópsido, que vivió a finales del período Cretácico, hace aproximadamente 75 a 73 millones de años, durante el Campaniense, en lo que hoy es Norteamérica.
En 2014, Nicholas Longrich nombró una nueva especie, Pentaceratops aquilonius, "la del norte", basándose en fósiles fragmentarios descubiertos durante la década de 1930 cerca de Manyberries en Canadá. Se ha descrito que la especie tiene un primer epiparietal que apunta hacia arriba en lugar de hacia adelante.  En 2016, Mallon et al. encontró que P. aquilonius era morfológicamente similar a Spiclypeus shipporum, posiblemente siendo la misma especie, y consideró que P. aquilonius era un nomen dubium.

El cladograma que sigue a Longrich en 2014, quien nombró una nueva especie de Pentaceratops e incluyó casi todas las especies de chasmosaurinídos. Longrich afirmó que el holotipo y el espécimen referido de P. aquilonius caen dentro del diagnóstico de Pentaceratops y se recuperaron muy cerca de la especie tipo en la filogenia. Señaló que la ubicación de Utahceratops no hace que el género sea parafilético, ya que no hay ningún requisito de que los géneros sean monofiléticos. El chasmosaurínido de Williams Fork se diferencia de las especies Pentaceratops y Utahceratops y puede requerir un nuevo nombre específico o genérico.

Referencias

Véase también 
 Pentaceratops

Enlaces externos 

Ceratopsia
Dinosaurios del Cretácico
Dinosaurios de América del Norte
Megafauna